II. Constantinus ellenpápa -769
II. Constantinus római császár 337-340

hasonló névvel hét Kónsztantinosz bizánci császár